Jüdischer Friedhof Cieszyn steht für:

* Alter jüdischer Friedhof (Cieszyn)
 Neuer jüdischer Friedhof (Cieszyn)